Сезон ВНБА 2002 — стал 6-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, во второй раз кряду, стал клуб «Лос-Анджелес Спаркс». В этом сезоне все участники турнира в последний раз проводили в регулярном чемпионате по 32 матча, со следующего года количество игр увеличилось до 34, которое не изменилось до настоящего времени.

В регулярном чемпионате приняло участие 16 клубов, которые выступали и в прошлом. 20 апреля в Сикокасе (штат Нью-Джерси) на драфте ВНБА 2002 года под 1-м номером клубом «Сиэтл Шторм» была выбрана защитник Сью Бёрд из университета Коннектикута. Под 2-м номером на том драфте клубом «Детройт Шок» была выбрана одноклубница Бёрд по студенческой команде «Коннектикут Хаскис», форвард Свин Кэш.

Регулярный сезон стартовал 25 мая матчем между прошлогодним чемпионом, командой «Лос-Анджелес Спаркс», и клубом «Нью-Йорк Либерти», в котором «Спаркс» победили со счётом 72:64. 15 июля в «MCI-центре» в Вашингтоне (Округ Колумбия) состоялся Матч всех звёзд, в котором команда Запада обыграла команду Востока со счётом 81:76. MVP этого матча второй год подряд была признана центровая «Лос-Анджелес Спаркс» Лиза Лесли, которая за 28 минут, проведённых на паркете, собрала коллекцию из 18 очков и 14 подборов за команду Запада. Регулярный сезон в том году закончился 13 августа, MVP которого была признана Шерил Свупс из «Хьюстон Кометс». Наставник клуба «Вашингтон Мистикс», Марианна Стэнли, была признана тренером года, а Тамика Кэтчингс, 3-й номер драфта ВНБА 2001 года (в прошлом сезоне не играла из-за повреждения передней крестообразной связки), из «Индиана Фивер» — новичком года. Официально сезон 2002 года завершился 31 августа, когда «Лос-Анджелес Спаркс» переиграли во второй игре финальной серии до двух побед команду «Нью-Йорк Либерти», а MVP финала второй год подряд была признана центровая «Спаркс» Лиза Лесли.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ЖНБА: Шерил Свупс, Хьюстон Кометс
 Самый ценный игрок финала: Лиза Лесли, Лос-Анджелес Спаркс
 Новичок года ЖНБА: Тамика Кэтчингс, Индиана Фивер
 Лучший оборонительный игрок: Шерил Свупс, Хьюстон Кометс
 Самый прогрессирующий игрок: Коко Миллер, Вашингтон Мистикс
 Приз за спортивное поведение: Дженнифер Гиллом, Финикс Меркури
 Тренер года: Марианна Стэнли, Вашингтон Мистикс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Тамика Кэтчингс (Индиана Фивер)
 Ф Шерил Свупс (Хьюстон Кометс)
 Ц Лиза Лесли (Лос-Анджелес Спаркс)
 З Мвади Мабика (Лос-Анджелес Спаркс)
 З Сью Бёрд (Сиэтл Шторм)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Ф Тина Томпсон (Хьюстон Кометс)
 Ф Чамик Холдскло (Вашингтон Мистикс)
 Ц Тари Филлипс (Нью-Йорк Либерти)
 З Кэти Смит (Миннесота Линкс)
 З Шэннон Джонсон (Орландо Миракл)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2002